Revize, z latinského re-visio, významem (opětovné) prohlédnutí, může znamenat:

 přezkoumání 
 revize jízdenek
 revize technických zařízení, vyhrazených technických zařízení
 elektrotechnická revize, například revize elektrotechnického zařízení nebo elektroinstalace
 revize tlakových nádob
 revize plynových zařízení
 revize zdvihacích zařízení (výtahů)
 revizní technik
 revizní zpráva
 revizní komise
 revize (nová verze) dokumentu nebo software

právo
 revize právní normy
 dřívější název dovolání

Související články 
 revizionismus
 revizor
 Revision Control System (RCS)

Externí odkazy